Sebastian Stefaniszin (né le  à Berlin en Allemagne) est un gardien de but professionnel allemand de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière avec le Hamburg Freezers. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007 par les Ducks d'Anaheim en troisième ronde, au  au total.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| rowspan=2|2005-2006 || Eisbären Berlin || DEL || 3 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,77 || 86,4 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|Hamburg Freezers || DEL ||4 ||  ||  ||  ||  ||  || 2 ||93,8 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 ||Eisbären Berlin ||DEL ||2 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,62 || 76,9 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| rowspan=2|2007-2008 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||9 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,5 || 88,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
|ESC Moskitos Essen || 2.Bundesliga ||10 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,51 || 86,4 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||26 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,34 || 90,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| rowspan=2|2009-2010 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||14 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,06 || 88,2 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
|EV Landshut || 2.Bundesliga ||5 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,97 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2010-2011 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,48 || 86,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|EV Landshut || 2.Bundesliga ||4 ||  ||  ||  ||  ||  || 5,39 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| rowspan=2|2011-2012|| Vienna Capitals || EBEL ||13 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,37 || 89,8 ||  ||  || 7 ||  ||  ||  ||  || 3,18 || 89,3 ||  || 
|- 
| Vienna Capitals II || Nationalliga|| 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,27 || 91 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| Graz 99ers|| EBEL|| 19 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,84 || 91,4||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 0 || 100 ||  || 
|- 
| 2013-2014|| Graz 99ers|| EBEL|| 14 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,94|| 90,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Kolner Haie|| DEL||6 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,10 || 92 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2015-2016|| Füchse Duisburg|| Oberliga|| 39 ||  ||  ||  ||  ||  ||1,99 || ||  ||  ||  4 ||  ||  ||  ||  || 2,28 ||  ||  || 
|- 
| 2016-2017|| Selber Wölfe || Oberliga || 36 ||  ||  ||  ||  ||  ||3,04 || ||  ||  ||  8 ||  ||  ||  ||  || 3,49 ||  ||  || 
|- 
| 2017-2018|| Dresdner Eislöwen || DEL 2 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||3,07 || 89,8 ||  ||  ||  0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2018-2019|| Dresdner Eislöwen || DEL 2 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||5,06 || 83,2 ||  ||  ||  0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Berlin
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur autrichien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du Graz 99ers
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du EV Landshut
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EV Duisburg
Joueur des Dresdner Eislöwen